Amerikai Egyesült Államok
Glen Rose, arkansasi önkormányzat nélküli település
Glen Rose, texasi város